Флаг муниципального образования Ру́сско-Камешки́рский сельсовет Камешкирского района Пензенской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 10 ноября 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2850.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 воспроизводящее смещённые к древку фигуры герба: белый резной подзор кровли в виде стропила, украшенный внизу прорезными листьями кувшинки, под которым стоит жёлтый кувшин».

Обоснование символики 
Флаг отражает исторические и культурные особенности села Русский Камешкир.

Село Русский Камешкир было основано в 1640 году и имеет интересную историю и богатые традиции.

Одним из самых распространённых промыслов, сохранившихся до настоящего времени является резьба по дереву. Орнамент деревянного украшения «репей в червоне» символизирует любовь и счастья. Данная символика чаще всего используется при постройке домов в селе Русский Камешкир, о чём на флаге говорит изломанная подобно скату крыши полоса, украшенная традиционным орнаментом.

Глиняный горшок символизирует развитие в прошлые столетия гончарного промысла. За счёт залежей гончарной глины жители Русскокамешкирского сельсовета развили промысел глиняной посуды, которой снабжали всё Поволжье. Гончарный промысел был основой экономического развития села многие годы.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, урожая и уважения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет — символ труда, мужества, силы, красоты и праздника.

Примечания